ABC Radio - rede de rádios norte-americana que pertence a American Broadcasting Company
 Australian Broadcasting Corporation - rede de rádio e televisão pública da Austrália
 Rádio ABC (Novo Hamburgo) - estação de rádio brasileira com sede em Novo Hamburgo, RS
 Rádio ABC (Santo André) - estação de rádio brasileira com sede em Santo André, SP

Ver também

ABC